Казачки — название населённых пунктов:
 
 Казачки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области Белоруссии.
 Казачки — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Казаки (значения)
 Казачок (значения)